Lucien Martin peut désigner :
 Lucien Martin (1908-1950), un violoniste, chef d'orchestre, et compositeur canadien ;
 Lucien Martin (né en 1920), un joueur français de rugby à XV.
 René Lucien Martin (1916-1982), as de l'aviation pendant le Seconde guerre mondiale

Voir aussi 
 Lucien Martinet (1878-), un rameur français.